Анатолий Яковлевич Дри́нберг (1904—1957) — советский химик. Создатель ряда лакокрасочных производств в СССР.

Биография 
Родился 7 июня 1904 года в Таганроге (ныне Ростовская область).

В 1919 году окончил гимназию им. А. П. Чехова. После окончания в 1924 году химического факультета ДонПИ , по специальности химик-технолог. Работал инженером на авиационном заводе ГАЗ № 10 , затем начальником лаборатории на Пресненском заводе лаков и красок в Москве.

Кандидат технических наук.

В 1930 году в Московском химико-технологическом институте им. Д. И. Менделеева была впервые в стране организована кафедра химической технологии лаков, красок и лакокрасочных покрытий. Дринберг А. Я. был назначен первым заведующим этой кафедры (1930-1932). [1,2]

1938 - доктор технических наук.

Дринберг был организатором и первым заведующим кафедрой лаков и красок ЛТИ (1932—1957), где в 1982 году ему была установлена мемориальная доска со следующим текстом:

«Кафедра химической технологии органических покрытий организована в 1932 году. Основатель кафедры — лауреат Государственной премии, доктор технических наук, профессор Дринберг Анатолий Яковлевич (1904—1957)»

Умер в 1957 году. В ГА РФ имеются документы, относящиеся к Дринбергу.

Труды 
А. Я. Дринберг был автором ряда работ, среди которых: «Технология целлюлозных лаков» в 2-х томах (1934), «Химия и технология плёнкообразующих веществ» в 2-х томах (1935, 1937, 1948, 1955), «Техника зарубежной лакокрасочной промышленности» (1938), «Жиры и масла, как плёнкообразователи» (1940), «Технология лакокрасочных покрытий» (1951).

Награды и премии 
 Сталинская премия третьей степени (1947) — за разработку и промышленную реализацию новых методов производства синтетических смол, масел и лаков
 заслуженный деятель науки и техники РСФСР

Примечания

Ссылки 
 Памятные даты на июнь 2014 года — 110 лет со дня рождения Анатолия Яковлевича ДРИНБЕРГА

Литература 

 Научно-педагогические школы Менделеевского университета / В. А. Колесников. - М.: РХТУ, 2008, 279 с. ISBN: 978-5-8125-1140-1
 Факультет химической технологии полимеров. Юбилейный сборник // Ю. М. Будницкий. - М.: РХТУ, 2000, 15 с. ISBN: 5-7237-0259-9
 Яковлев А. Д, Машляковский Л. Н. Анатолий Яковлевич Дринберг : к 100-летию со дня рождения // Лакокрасоч. материалы. 2004. № 5. С. 3. 

Инженеры СССР
Выпускники Южно-Российского политехнического университета
Преподаватели Российского химико-технологического университета